Басюк:
 Басюк, Виктор Стефанович (род. 1970) — российский государственный деятель и учёный, член-корреспондент РАО (2022).
 Басюк, Евгений Михайлович (1922 — после 2010) — украинский националист.
 Басюк, Иван Александрович (род. 1942) — белорусский историк, профессор, доктор исторических наук.
 Басюк, Константин Владимирович (род. 1966) — российский политик, Сенатор Российской Федерации.
 Басюк, Станислав Иванович (род. 1936) — советский футболист, вратарь.